Cherrytree – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Cherrytree Records – casa discografica statunitense

Pagine correlate 
 Cherry Tree